«The Meaning of Love» () — песня британской группы Depeche Mode, второй сингл из их второго студийного альбома A Broken Frame, пятый в дискографии группы. Записан в Blackwing Studios, вышел 26 апреля 1982 года.

О сингле 
Версия песни «The Meaning of Love» на 7" и CD версиях сингла такая же, как и в альбоме A Broken Frame. Версия «Fairly Odd Mix», представленная на версии 12", содержит необычную техно-песенку после второго припева.

Сторону «Б» занимает «Oberkorn (It’s a Small Town)» — атмосферный инструментал, написанный Мартином Гором в городе , Люксембург как интро для концертов тура в поддержку альбома A Broken Frame. В более длинной версии («Development Mix») вступление внешне схоже с оригинальной, а затем музыка начинает звучать в новой аранжировке.

Видеоклип на «The Meaning of Love» — второй видеоклип группы с Аланом Уайлдером. Режиссёр — Джулиен Темпл. Данное видео не было включено в видеосборник 1985 года Some Great Videos, поскольку было не очень высоко оценено группой.

Сингл не вышел в США постольку, поскольку версия «Fairly Odd Mix» была издана в качестве би-сайда на американской версии сингла «See You».

Списки композиций

Чарты

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 Информация о сингле и текст песни на официальном сайте Depeche Mode

Синглы Depeche Mode
Синглы Mute Records
Синглы Sire Records
Синглы Reprise Records
Видеоклипы Depeche Mode
Песни, написанные Мартином Гором